Kulina steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Osmaci, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina
 eine Ortschaft in der Gemeinde Vinni, Kreis Lääne-Viru, Estland
 ein isoliertes Volk in Brasilien, siehe Isolierte Völker#Brasilien